Puchar Malty w piłce nożnej (), inna nazwa Puchar FA () – cykliczne rozgrywki piłkarskie o charakterze pucharu krajowego na Malcie. Organizowane co sezon przez Maltański Związek Piłki Nożnej (MFA) i przeznaczone są dla krajowych klubów piłkarskich. Najważniejsze po Premier League piłkarskie rozgrywki w kraju. Triumfator danej edycji Pucharu zyskuje prawo reprezentowania swego kraju w następnej edycji Ligi Konferencji Europy.

Historia 
W sezonie 1934/35 rozpoczęły się pierwsze rozgrywki o Puchar Malty. Zwyciężył klub Sliema Wanderers. Przed obecnymi rozgrywkami pod egidą MFA od roku 1899 zorganizowano różne turnieje pucharowe (Soldiers Cup, Daily Malta Chronicle Cup, National Cup, Mile End Cup, Gaelic Cup, Cousis Shield, Empire Sports Ground Cup). W 1932 po raz pierwszy organizowano MFA Cup, ale po remisie 1:1 w pierwszym meczu finałowym Valletta zrezygnowała z powtórki finału z Sliema Wanderers. Trofeum FA było darem angielskiego FA w 1933 roku. Było to po meczu pomiędzy Anglią i Włochami, rozegranym w Rzymie w maju 1933 roku, do którego przybyło wielu probrytyjskich kibiców z Malty, by wesprzeć stronę angielską. W dowód uznania FA podarował srebrne trofeum do rozegrania na wzór Pucharu FA. Te zawody są teraz rozgrywane na zasadzie pucharowej pomiędzy wszystkimi klubami w ramach Maltańskiego Związku Piłki Nożnej i Związku Piłki Nożnej Gozo. W latach 1941-1944 rozgrywki zostały zawieszone z powodu II wojny światowej. W sezonach 2019/20 i 2020/21 rozgrywek nie dokończono z powodu pandemii COVID-19.

Format 
Format rozgrywek był wiele razy zmieniany. W rozgrywkach uczestniczą 46 klubów występujących w Mistrzostwach Malty. Obecnie wszystkie rywalizacje od rundy wstępnej do finału rozgrywane są w jednym meczu. Zwycięzca kwalifikuje się do dalszych gier, a pokonany odpada z rywalizacji. W wypadku kiedy w regulaminowym czasie gry padł remis zarządza się dogrywkę, a jeśli i ona nie przyniosła rozstrzygnięcia, to dyktowane są rzuty karne. Od sezonu 2020/21 rozgrywki składają się z 6 etapów: rundy wstępnej eliminacyjnej, 1/16 finału, 1/8 finału, ćwierćfinałów, półfinałów i finału. Mecz finałowy rozgrywany jest na National Stadium w Ta’ Qali.

Zwycięzcy i finaliści 

Uwagi:
 wytłuszczono nazwy zespołów, które w tym samym roku wywalczyły mistrzostwo i Puchar kraju,
 kursywą oznaczone zespoły, które w meczu finałowym nie występowały w najwyższej klasie rozgrywkowej.
 skreślono rozgrywki nieoficjalne.

Statystyki

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii oficjalnych rozgrywek o Puchar Malty na podium oficjalnie stawało w sumie 16 drużyn. Liderem klasyfikacji jest Sliema Wanderers i Floriana, które zdobyły 21 Pucharów.

Klasyfikacja według miast

Zobacz też 
 Maltese Premier League
 Superpuchar Malty

Przypisy

Bibliografia 
 Lista Finałów Pucharu w bazie RSSSF 
 
 Lista Finałów Malty w bazie League321 

!